Алта Виста има више значења:
 Алта Виста (Ајова)
 Алта Виста (Канзас)